Александр Алексеевич Янковский (27 мая 1911, Орша — 16 мая 1999, Красноярск) — машинист паровоза; Герой Социалистического Труда (1943), депутат Верховного Совета СССР X созыва (1979—1984).

Биография 
С 1926 г. — рабочий, затем слесарь, машинист депо Орша Западной железной дороги. В 1930-х гг. освоил методы П. Кривоноса, стал водить поезда с повышенной скоростью. Назначен помощником начальника паровозного отделения по экипировке (начальник — К. С. Заслонов).

В годы войны водил поезда с войсками, боевой техникой и боеприпасами от Москвы до Можайска. С 1942 г. в составе 3-й паровозной колонны специального резерва (начальник — Н. А. Макаров) Народного комиссариата путей сообщения СССР обеспечивал войска Сталинградского, Донского, Брянского и Белорусского фронтов. За самоотверженный труд был удостоен звания Героя Социалистического Труда (Указ Президиума Верховного Совета СССР 5.11.1943).

В 1946 году окончил Центральные технические курсы МПС СССР, назначен начальником топливно-тепло-технического сектора Оршанского отделения железной дороги. В 1952 г. переведён на аналогичную должность в Красноярск. С 1959 г. — инструктор по теплотехнике, затем — начальник восстановительного поезда станции Красноярск.

В 1968 г. вышел на пенсию, продолжал работать приёмосдатчиком грузобагажа. В 1979 году был избран депутатом Верховного Совета СССР X созыва (1979—1984).

Скончался в Красноярске 16 мая 1999 года после тяжёлой болезни.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1943) — за особые заслуги в деле обеспечении перевозок для фронта и народного хозяйства и выдающиеся достижения в восстановлении железнодорожного хозяйства в трудных условиях военного времени
 два ордена Ленина
 орден Трудового Красного Знамени
 орден Отечественной войны 1-й степени (1985).

См. также 
 Список железнодорожников — Героев Социалистического Труда
 Список депутатов Верховного Совета СССР 10 созыва

Примечания

Литература 
 Герои Социалистического Труда военных лет (1941—1945) . — М.: Профиздат, 2001. — С. 270.

Ссылки 
 

Железнодорожники СССР
Железнодорожники России
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва